Biban se referă la:

Biban (pește)
Biban, Mehedinți